El término «No controles» puede referirse a:

 No controles (1983), canción compuesta por Nacho Cano- popularizada en España por Olé Olé, y en Latinoamérica por Flans, Café Tacvba y otros.
 No controles (2011), película cómica española que hace referencia a la canción- dirigida por Borja Cobeaga y protagonizada por Unax Ugalde y Alexandra Jiménez.